Weghof  heißen folgende geographischen Objekte:

 Weghof (Achslach), Ortsteil der Gemeinde Achslach, Landkreis Regen, Bayern
 Weghof (Bad Griesbach im Rottal), Ortsteil der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau, Bayern
 Weghof (Böbrach), Ortsteil der Gemeinde Böbrach, Landkreis Regen, Bayern
 Weghof (Ortenburg), Ortsteil des Marktes Ortenburg, Landkreis Passau, Bayern
 Weghof (Stötten am Auerberg), Ortsteil der Gemeinde Stötten am Auerberg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Weghof (Winzer), Ortsteil der Gemeinde Winzer, Landkreis Deggendorf, Bayern

 Weghof (Gemeinde Hafnerbach), Ortschaft in Niederösterreich
 Weghof (Gemeinde Ruprechtshofen), Ortschaft in Niederösterreich
 Weghof (Gemeinde St. Oswald), Ortsteil von St. Oswald, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Weghof (Gemeinde Wallern), Ortschaft von Wallern an der Trattnach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Weghof (Gemeinde Waldbach-Mönichwald), Ortsteil von Waldbach-Mönichwald, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Siehe auch:
 Weghofer
 Weegerhof